Il torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali 2006 si è tenuto a Torino, in Italia, dal 15 al 26 febbraio 2006.

Squadre partecipanti

Gironi di qualificazione

Gruppo A

Gruppo B

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º-4º posto

Finale

Graduatoria finale

Classifica marcatori

Migliori Portieri
Portieri in campo per almeno il 40% del tempo giocato dalla loro squadra

Premi
 MVP: Antero Niittymäki, Finlandia
 Miglior Portiere: Antero Niittymäki, Finlandia
 Miglior Difensore: Kenny Jönsson, Svezia
 Miglior Attaccante: Teemu Selänne, Finlandia

All Star Team
La squadra All Star del torneo è stata votata dagiornalisti internazionali accreditati presenti alla manifestazione

Note

Collegamenti esterni 

Hockey su ghiaccio ai XX Giochi olimpici invernali